Station Ono (Kioto)
Station Ono (Shiga)